Malec kan syfta på följande platser:

Polen 

 Malec (ort i Polen, Podlasiens vojvodskap), Powiat wysokomazowiecki, 
 Małec, ort, Lillpolens vojvodskap, Powiat dąbrowski, 
 Malec (ort i Polen, Lillpolens vojvodskap), Powiat oświęcimski,

Tjeckien 

 Maleč, ort, Vysočina, 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar